Ю́рий Никола́евич Захару́к (; ,  — , ) — советский и российский археолог, специалист по истории первобытного общества, теории и методологии археологии. Доктор исторических наук (с 1981 года).

Биография 
Родился в Канаде в семье гуцулов, которые в 1920-е гг. переехали в СССР. В 1938 году окончил исторический факультет Одесского университета. В 1939—1940 гг. работал в Житомирском краеведческом музее, в 1940—1941 и 1946—1948 гг. обучался в аспирантуре Института археологии АН УССР. Участник Великой Отечественной войны.

В 1949—1960 гг. работал в Институте общественных наук во Львове, в 1960—1971 гг. — в Институте археологии АН УССР.

В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию по позднетрипольским памятникам Восточной Волыни и Среднего Надднепровья.

Руководил рядом археологических экспедиций, в частности: «Великий Киев», Волыно-Подольской, Волынской, Днестровской. С 1960-х гг. сосредоточился на разработке проблем теории и методологии археологии.

В 1971 году переехал в Москву, где в Институте археологии АН СССР занимал должность заместителя директора по научной работе, а с 1986 г. — ведущий научный сотрудник. В 1974—1978 гг. был заместителем главного редактора журнала «Советская археология».

В 1980-е гг., наряду с В. Ф. Генингом, выступил активным противником предложения Л. С. Клейна и М. В. Аниковича о смене парадигмы в археологии, которую предлагалось рассматривать прежде всего как источниковедение. В 1990-е гг. точка зрения Клейна-Аниковича возобладала в постсоветской археологии.

Награды 
 Государственная премия УССР в области науки и техники (1977; за коллективную монографию «:uk:Археологія Української РСР» в 3 томах, опубликованную в 1971—1975 гг.).

Избранные сочинения 
 Софіївський тілопальний могильник. «Археологічні пам’ятки УРСР», 1952, т. 4;
 Дослідження пам’яток пізньої бронзи та раннього заліза на Волині. «Археологічні пам’ятки УРСР», 1956, т. 6;
 Методологические проблемы археологической науки. М., 1981;
 Археология: наука историческая или источниковедческая? // «Советская археология», 1989, № 3;
 Археология: rритерий научности // Первобытная археология. К., 1989.
 Соавтор работы «Археологія Української РСР».

Примечания

Литература 

 Марковин В. И., Цетлин Ю. Б. Памяти Юрия Николаевича Захарука: (1914—1997) // Российская археология. — № 3 . — 1998 . — С. 254—255.
 Мезенцева Г. Дослідники археології України. Чернігів, 1997; Пам’яті Юрія Миколайовича Захарука. «Археологія», 1998, № 3.
  Про львівський період наукової діяльності Юрія Захарука // МДАПВ . — Вып. 7 . — 1998 . — С. 68-69 .
 Роман Берест, Наталля Пелещишин ТВОРЧИЙ ШЛЯХ В АРХЕОЛОГІЇ ПРОФЕСОРА МИКОЛИ ПЕЛЕЩИШИНА. с. 2-3

Ссылки 
 Інститут історії України НАН України
 Сибірське відділення РАН

Археологи Украины
Археологи СССР
Исследователи доисторической эпохи
Сотрудники Института археологии РАН
Выпускники Одесского университета
Доктора исторических наук
Археологи России